Torneo Kurowashiki 2019 – torneo di pallavolo femminile
 Torneo Kurowashiki 2019 – torneo di pallavolo maschile